Rocky Point kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Rocky Point (udde i Antarktis),

Jamaica 

 Rocky Point, Jamaica, ort,

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

 Kanin Point, udde, 
 Chinstrap Point, udde, 
 Carey Point (udde i Sydgeorgien och Sydsandwichöarna),

USA 

 Rocky Point (Massachusetts), udde, Plymouth County, 
 Rocky Point, New York, ort, Suffolk County, 
 Rocky Point, North Carolina, ort, Pender County, 
 Rocky Point, Montana, ort, Lake County, 
 Rocky Point, Washington, ort, Kitsap County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar